Barbara Krafft (1764-1825) – pittrice austriaca
 Friedrich Krafft (1852-1923) – chimico tedesco
 Katia Krafft (1942-1991) – vulcanologa francese
 Konrad Krafft von Dellmensingen (1862-1953) – generale tedesco
 Johann August Krafft (1798-1829) – pittore e incisore tedesco
 Maurice Krafft (1946-1991) – vulcanologo francese
 Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) – psichiatra e neurologo tedesco naturalizzato austriaco
 Uwe Jens Krafft (... –1929) –  regista, attore, sceneggiatore, scenografo tedesco

Pagine correlate 
Kraft